Гран-при Франции 1982 года — одиннадцатый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1982 года. Прошёл в Поль-Рикар, Франция. Соревнования состоялись 25 июля 1982 года.

Гонка 

|}

 Лучший круг: Риккардо Патрезе 1:40,075

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Франции